Christian Berg kan avse:

 Christian Vilhelm Bergh (1814–1873), norsk officer och vägbyggnadsingenjör.
 Christian Bergh (1868–1952), svensk elingenjör och innehavare av Elektriska AB Chr Bergh & Co.
 Christian Berg (skulptör) (1893–1976).
 Kristian Berg (1959–2020), antikvarie och museiman.